2 miejscowości w Polsce:
 Głusza – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Głusza – leśniczówka w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa